Салерно може да се отнася за:
 Салерно, град в Италия
 Салерно (провинция), провинция в Италия
 Княжество Салерно, държава в Европа през IX-XI век

 Хора
 Джоузеф Салерно (р. 1950), американски икономист
 Сабрина Салерно (р. 1968), италианска певица